New Windsor kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Windsor, Berkshire, England, Royal Borough of Windsor and Maidenhead,

USA 

 New Windsor, Maryland, Carroll County, 
 New Windsor, Illinois, Mercer County, 
 New Windsor, New York, Orange County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar